2 cieki:
 Śmierdziączka – struga, dopływ Ślączki
 Śmierdziączka – struga, dopływ Wisły

Linki zewnętrzne